Алкиппа () — персонаж древнегреческой мифологии. Дочь Ареса и афинской царевны Аглавры. Её попытался изнасиловать Галиррофий сын Посейдона, но был убит Аресом на месте преступления. 

Посейдон обвинил Ареса в убийстве сына и обратился к суду в составе 12 олимпийских богов. Однако суд олимпийцев оправдал действия Ареса, защищавшего честь дочери. Согласно «Паросской хронике» это произошло в 1531 году до н. э..

То место, где по легенде проходил суд над Аресом, получило название Ареопаг (  «холм Ареса»). В Древней Греции Ареопаг имел функцию резиденции высшего органа власти, собрания суда и трибуналы проходили на этом холме, много веков, плоть до конца периода античных Афин.

Примечания

Ссылки 
 Алкиппа (дочь Ареса и Аглавры)
 Алкиппа (дочь Ареса и Аглавры)
 Алкиппа (дочь Ареса и Аглавры)
 Алкиппа (дочь Ареса и Аглавры)

Героини древнегреческих мифов
Мифы Аттики